Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Citi Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl filipínsko-britský pár Treat Conrad Huey a Dominic Inglot, který v semifinále podlehl pozdějším vítězům Benneteauovi se Zimonjićem.

Soutěž čtyřhry vyhrál nenasazený francouzsko-srbský pár Julien Benneteau a Nenad Zimonjić, když ve finále porazil americko-českou dvojici Mardy Fish a Radek Štěpánek po zvládnutých koncovkách setů 7–6 a 7–5.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2013